Napoleonov most je lahko:

 Napoleonov most, Kobarid čez Sočo
 Napoleonov most čez Nadižo pri vasi Logje
 Napoleonov most, Ajba
 Napoleonov most, Deskle
 Napoleonov most, Velike Bloke